Жермен () — французьке прізвище, ім'я або топонім.

Прізвище 

 Валер Жермен (; 1990) — французький футболіст, нападник.
 Софі Жермен (; 1776—1831) — французький математик, філософ і механік.

Ім'я 

Відомі носії імені:
 Жермен Бофран (; 1667–1754) — французький архітектор і дизайнер інтер'єрів кінця 17-середини 18 ст.
 Джермен  Ґрір (; 1939) — англійська письменниця.
 Жермен Дюлак (; 1882–1942) — французька кінорежисер, сценаристка і теоретик кіно.
 Жермен Дюпрі (; 1972) — американський репер і музичний продюсер.
 Жермен Пілон — (; 1537–1590) — французький скульптор.
 Жермен Сану (; 1992) — буркінійський футболіст, воротар.
 Жермен Тайфер (; 1892–1983) — французька композиторка.
 Жермен Шарден (; 1983) — французький веслувальник, олімпійський медаліст (2008, 2012).

Топонім 

 Жермен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Жермен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Жермен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна

Див. також 
Сен-Жермен

Французькі імена
Французькі прізвища